Тестера је врста алата која служи за сечење неког предмета од тврђих материјала.

Поред тога Тестера може значити и:
 Тестера, као језеро на Фрушкој гори
 Тестера, као излетиште на Фрушкој гори